Metzger steht für:
 Metzger, Beruf, siehe Fleischer
 Metzger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Metzger, Kartenspiel, siehe Schlafmütze (Kartenspiel)
 Der Metzger, politisch-satirische Zeitschrift
 Der Metzger, Figur in Kriminalromanen von Thomas Raab, siehe Thomas Raab (Schriftsteller, 1970)#Die Metzger-Reihe
 Der Metzger (Fernsehserie), Fernsehserie nach den Romanen
 Metzger Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte:
 Metzger (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Metzger (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Metzger (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Metzger (Ohio), Vereinigte Staaten
 Metzger (Oregon), Vereinigte Staaten
 Metzgerville (South Dakota), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Mezger
 Metzker